Полузакрытые дебюты (введено по аналогии с полуоткрытыми дебютами) — дебюты, начинающиеся ходом 1. d2-d4 со стороны белых и любым ходом, кроме 1…d7-d5, со стороны чёрных. Большая часть этих дебютов возникла из-за стремления чёрных уклониться от ферзевого гамбита, который долгое время считался идеальным дебютом для белых.

Список полузакрытых дебютов

Ссылки 
 Полузакрытые дебюты на chessbase.ru

См. также 
 Коды шахматных дебютов
 Энциклопедия шахматных дебютов

Примечания